São Benedito (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Benedito
São Benedito do Rio Preto, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
São Benedito do Sul, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco